Rdeči pilot je lahko:

Rdeči pilot (revija) - avantgardni časopis, ki je izhajal v Novem mestu v dvajsetih letih 20. stoletja
Rdeči pilot (gledališče) - leta 1987 ustanovljeno kozmokinetično gledališče Dragana Živadinova